JOP (Jongeren Ontmoetings Plaats); door een gemeente gecreëerde hangplek voor hangjongeren
 JOP (jongerenorganisatie), jongerenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland
 Jon Oliva's Pain, een progressieve metalband die vaak tot JOP wordt afgekort
 Mariusz Jop (1978), Poolse profvoetballer
 Jop Delemarre (1977), Nederlandse schaker
 Jop Nieuwenhuizen (1977), Nederlandse volkszanger met de artiestennaam Jop
 Jop Pannekoek (1943-2003), Nederlands artiest, regisseur en programmamaker
 Johannes Everhardus (Joop) Vogt (1927), Nederlandse politicus
 Jop de Vries (1962), Nederlandse acteur
 een type steenbeitel.